Diallo ist ein westafrikanischer, in dieser Schreibweise insbesondere in Senegal, Guinea, Mauretanien und Mali verbreiteter Familienname, der auch als männlicher Vorname vorkommt. In Gambia ist die Schreibung Jallow üblich, in Sierra Leone Jalloh.

Namensträger

Familienname 

 Abdou Diallo (* 1996), französischer Fußballspieler

 Aïssatou Diallo Sagna (* 1983), französische Laiendarstellerin
 Alimou Mamadou Diallo (* 1984), guineischer Fußballspieler
 Alpha Ibrahim Diallo († 2014), guineischer Sportfunktionär

 Amad Diallo (* 2002), ivorischer Fußballspieler

 Amad Diallo (* 2002), ivorischer Fußballspieler
 Aminata Diallo (* 1995), französische Fußballspielerin
 Anthony Diallo (* 1956), tansanischer Politiker
 Assane Diallo (* 1975), senegalesische Leichtathletin
 Ayuba Suleiman Diallo (1701–1773), westafrikanischer Sklave
 Babacar Diallo (* 1989), senegalesisch-französischer Fußballspieler
 Baïla Diallo (* 2001), senegalesisch-französischer Fußballspieler
 Bakary Diallo (1979–2014), malischer Dokumentarfilmer, Drehbuchautor und Filmregisseur

 Boucader Diallo (* 1984), malischer Fußballspieler
 Bouli Ali Diallo (* 1948), nigrische Biologin und Politikerin
 Cheick Diallo (* 1996), malischer Basketballspieler
 Cellou Dalein Diallo (* 1952), guineischer Politiker
 Daouda Diallo (1939–2014), nigrischer Politiker
 Djenabou Diallo-Hartmann (* 1985), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Drissa Diallo (* 1973), mauretanisch-französischer Fußballspieler
 Gabriel Diallo (* 2001), kanadischer Tennisspieler
 Habib Diallo (* 1995), senegalesischer Fußballspieler
 Hama Arba Diallo (* 1939), burkinischer Politiker
 Hamed Modibo Diallo (* 1976), ivorischer Fußballspieler
 Hamidou Diallo (* 1998), US-amerikanischer Basketballspieler

 Ismaël Diallo (* 1997), ivorischer Fußballspieler
 Jean Claude Diallo (1945–2008), guineischer Psychologe und Politiker
 Kelefa Diallo († 2013), guineischer General
 Lamin Diallo (* 1991), slowenischer Fußballspieler

 Mariam Aladji Boni Diallo (* 1952?), beninische Politikerin
 Mohamed Ali Diallo (* 1978), burkinischer Fußballspieler
 Mohammed Diallo (* 1983), ivorischer Fußballspieler

 Muriel Diallo (* 1967), ivorische Schriftstellerin, Malerin und Illustratorin

 Nat-Sidi Diallo (* 2000), deutscher Basketballspieler
 Ngagne Diallo (* 1989), senegalesischer Fußballspieler
 Omar Diallo (* 1982), senegalesischer Fußballtorhüter
 Rabiatou Serah Diallo (* 1950), guineische Gewerkschafterin
 Rouguy Diallo (* 1995), französische Leichtathletin
 Saïfoulaye Diallo (1923–1981), guineischer Politiker
 Siradiou Diallo (1936–2004), guineischer Politiker
 Souleymane Diallo (* 1990), mauretanischer Fußballtorhüter
 Toumani Djimé Diallo (* 1948), malischer Diplomat
 Yaya Diallo (* 1946), malischer Trommler und Autor
 Youssouf Diallo (* 1984), ivorischer Fußballspieler
 Zakaria Diallo (* 1986), französisch-senegalesischer Fußballspieler

Vorname 

 Diallo Guidileye (* 1989), mauretanisch-französischer Fußballspieler
 Diallo Ousman Bassarou (1906–1992), nigrischer Beamter und Politiker
 Diallo Telli (1925–1977), guineischer Politiker und Diplomat

Familienname
Männlicher Vorname
Afrikanischer Personenname